A21 är en motorväg i norra Tyskland.

Trafikplatser

|}

Se även
Motorväg
Lista över motorvägar i Tyskland

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Schleswig-Holstein
Vägar i Niedersachsen
Listor över avfartsnummer